Пембертон, Джон Клиффорд (; 1814—1881) — капитан армии США и генерал-лейтенант армии Конфедеративных Штатов Америки во время Гражданской войны.
 Пембертон, Джон Стит (; 1831—1888) — его племянник, американский фармацевт, изобретатель Кока-Колы.